Walker Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Walker Township (Faulkner County, Arkansas)
 Walker Township (Franklin County, Arkansas)
 Walker Township (White County, Arkansas)
 Walker Township (Illinois)
 Walker Township (Jasper County, Indiana)
 Walker Township (Rush County, Indiana)
 Walker Township (Kansas)
 Walker Township (Michigan)
 Walker Township (Henry County, Missouri)
 Walker Township (Moniteau County, Missouri)
 Walker Township (Vernon County, Missouri)
 Walker Township (Nebraska)
 Walker Township (North Dakota)
 Walker Township (Oklahoma)
 Walker Township (Centre County, Pennsylvania)
 Walker Township (Huntingdon County, Pennsylvania)
 Walker Township (Juniata County, Pennsylvania)
 Walker Township (Schuylkill County, Pennsylvania)